Een Nederlandse regio.
 Het noordelijk deel van Nederland.
 Een schip uit 1976 of een schip uit 2002.